San Felix (oder San Félix) heißen folgende geographischen Objekte:

 Insel
 San Félix (Insel), Insel im Südpazifik, Chile

 Gemeinden, Städte, Orte:
 San Felix (Coripata), Ortschaft im Municipio Coripata, Bolivien
 San Félix (Uruguay), Ortschaft im Departamento Paysandú, Uruguay